В январе 2016 года «Riot Games» сообщили о том, что круговой этап Первого сплита OPL 2016 будет проходить в формате до двух побед («Лучший из 3»), помимо этого зарплаты игроков были подняты до 6000 австралийских долларов в год.

В первой части второго сезона ОПЛ участвовали топ-5 команд Второго сплита Про-лиги 2015 — «The Chiefs eSports Club», «Legacy eSports», «Dire Wolves», «Avant Garde» и «Sin Gaming». По итогам стыковых матчей, проходивших с 18 по 20 сентября 2015 года, определились ещё 3 участника первого сплита региональной лиги Океании по Лиге Легенд 6-го сезона: «Absolute», «Team Immunity» и «Legacy Ginesis». Игрокам двух последних команд для участия в лиге требовалось сменить организацию: «Team Immunity» была дисквалифицирована на 2 года от участия в соревнованиях от Riot Games — трое бывших игроков коллектива с двумя приглашёнными легионерами из Южной Кореи перешли в «Hellions e-Sports Club», а «Ginesis» не могли выступать в лиге как вторая команда организации «Legacy eSports» — «учебный» состав был приобретён организацией «Trident Esports». «Absolute» были переименованы в «Infernum Gaming».

Регулярный сезон первого сплита ОПЛ проходил с 18 января по 22 марта 2016 года в формате до двух побед («Лучший из трёх»). Команды были разделены согласно результатам предыдущего сплита на две группы — А и Б, внутри каждой из групп команда играла с каждой другой 2 раза (двойная круговая система). Затем все команды из группы А играли со всеми командами из Группы Б в один круг до двух побед, результаты всех серий влияют на общее положение команд в единой турнирной таблице. 23 марта 2016 года между командами «Dire Wolves» и «Sin Gaming», которые разделили третью строчку, проходил тай-брейк сет. Потерпев поражение от «грешников» в 25-минутной игре со счётом 1-9 по башням и 6-25 по убийствам, «Wolves» как топ-4 регулярного сезона отправились играть в плей-офф с первой командой регулярного сезона — «Legacy», второй команде регулярки — «Chiefs» предстояло сразиться в полуфинале с «Sin Gaming».

Игры плей-офф до трёх побед проходили с 30 марта по 5 апреля 2016 года. По итогам финальной серии матчей чемпионами первого сплита второго сезона региональной лиги Океании стали «Chiefs» обыграв «Legacy eSports» со счётом 3:2, благодаря чему прошли на Mid-Season Invitational 2016.

Самым ценным игроком сезона был признан Джеймз «Tally» Шут — топ-лейнер команды «Legacy».

Регулярный сезон

Результаты матчей

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки

Примечания 

League of Legends Oceanic Pro League